Die Perwaja Gruppa 1947 war die neunte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 2. Mai und endete am 15. Oktober 1947.

ZDKA Moskau gewann aufgrund des besseren Torquotienten vor Dynamo Moskau zum zweiten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1947 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1947 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1947
1947